Sangueña puede referirse a:

 un nombre común de la planta Lonicera xylosteum; o
 un nombre común de la planta Cornus sanguinea'.